La saison 2015-2016 d'Eredivisie est la  de la première division néerlandaise. Elle oppose les dix-huit meilleurs clubs néerlandais en une série de trente-quatre journées. Lors de cette saison, le PSV Eindhoven défend son titre face à dix-sept autres équipes dont trois promues de Eerste Divisie. À l'issue du championnat, les équipes classées de 4 à 7 s'affrontent dans un tournoi (le  contre le  et le  contre le  en demi-finale, puis finale). Le vainqueur se qualifie pour le  préliminaire de la Ligue Europa.

C'est le PSV Eindhoven, tenant du titre, qui remporte à nouveau la compétition cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec deux points d'avance sur l'Ajax Amsterdam et vingt-et-un sur le Feyenoord Rotterdam. Il s'agit du vingt-troisième titre de champion des Pays-Bas de l'histoire du club. La fin de championnat est palpitante puisque le PSV ne dépasse l'Ajax que lors de l'ultime journée, remportant ainsi son second titre consécutif.

Participants 
Légende des couleurs

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

|
|valign=top align=left width=50%|

|}

Résultats 

|}

Playoffs

Coupe d'Europe 
Le vainqueur est qualifié pour le  de la Ligue Europa 2016-2017.

Relégation 
Dix équipes s'affrontent pour deux places en Eredivisie : les  et  d'Eredivisie et huit autres équipes issues de Eerste Divisie.

Bilan de la saison

Notes et références 

2015-2016
Championnat Pays-Bas Football 2015-2016 D1
Championnat Pays-Bas Football 2015-2016 D1
Pays-Bas M1
Football M1